L'expression Max und Moritz peut désigner :

 Max et Moritz, un livre illustré en vers de l'artiste et poète allemand Wilhelm Busch, paru pour la première fois le  ;
 Les Prix Max et Moritz, des prix de bande dessinée allemands bisannuels remis depuis 1984 ;
 Max und Moritz Reloaded, une comédie allemande réalisée par Thomas Frydetzki et Annette Stefan sortie en 2005 ;
 Max & Moritz, une attraction de type montagnes russes dans le parc Efteling aux Pays-Bas.